Jacewicze − wieś w Polsce, w powiecie bielskopodlaskim
 Jacewicze − wieś na Litwie, w gminie rejonowej Soleczniki